Karvonen ist der Familienname folgender Personen:

 Aki Karvonen (* 1957), finnischer Skilangläufer
 Jorma Karvonen (* 1949), finnischer Orientierungs- und Ski-Orientierungsläufer
 Martti J. Karvonen (1918–2009), finnischer Physiologe
 Pentti Karvonen (1931–2022), finnischer Hindernisläufer
 Veikko Karvonen (1926–2007), finnischer Marathonläufer